Таббс, Таббз () — англоязычная фамилия. Известные носители:

 Таббс, Нейт (род. 1964) — американский боксёр-профессионал, выступавший в тяжёлой весовой категории. 
 Таббс, Тони (род. 1958) — американский боксёр-профессионал, выступавший в тяжёлой весовой категории. 

Вымышленные персонажи
 Донна Таббс — один из главных персонажей американского мультсериала «Шоу Кливленда».

Примечания